Estado de Hiderabade — antigo estado principesco da Índia britânica
 Hiderabade (Telanganá) — cidade do estado indiano de Telanganá
 Hiderabade (Sinde) — cidade da província de Sinde do Paquistão

Desambiguações de topônimos